Altsilber steht für:
 durch natürliches Anlaufen (Metallurgie) in unreiner Luft auf Silber entstandener Oberflächen-Überzug aus Silbersulfid
 durch eine chemische Behandlung mit Kaliumsulfid künstlich gedunkelte Silber- oder versilberte Oberfläche
 Farbname einer Variante von Silber (Farbe) ( Farbwert #C0C0C0), die angelaufenes Silber repräsentiert ( Farbwert #848482)
 Silberwaren und silberner Schmuck, die nicht mehr genutzt werden und recycelt werden können/sollen, siehe Edelmetallscheidung

Siehe auch:
 Neusilber